Communistische Partij van China, ook wel Chinese Communistische Partij (CCP) genoemd
 cyclic citrullinated peptide, een geneeskundige term, zie ook citrullinatie
 Critical control point (Nederlands: kritisch beheerspunt), een cruciale term en de drie laatste letters van HACCP, een methodologie voor kwaliteitsbewaking bij de productie van (oorspronkelijk alleen) voedsel
 CCP Games, Crowd Control Productions Games is een in IJsland gevestigde uitgever van MMPORG's zoals EVE Online
 Contract Controle Protocol, en Nederlands systeem waar energieleveranciers lopende contracten met daarin de einddatum, opzegtermijn, verlengperiode en of het contract is opgezegd met elkaar delen. Een van doelen is om te voorkomen dat klanten bij contractovernames geconfronteerd wordt met een overlappende of niet-aansluitende contractperiode.
 Central counterparty of Centrale tegenpartij, een partij die optreedt als centrale tegenpartij ten aanzien van transacties in financiële instrumenten